Амбера́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Сент-Аман-де-Буакс. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16008.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-западу от Парижа, в 85 км южнее Пуатье, в 24 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 316 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 177 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 130 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 67,6 %). Из 130 активных работали 122 человека (66 мужчин и 56 женщин), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 47 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сент-Этьен (XII век)
 Бронзовый колокол (1773 год). Диаметр — 72 см. Исторический памятник с 2004 года
 Формы для просфор (XIV век). Исторический памятник с 1911 года
 4 барельефа: «Благовещение», «Посещение Богородицей святой Елизаветы», «Рождество Христово», «Волхвы» (XII век). Были декоративными элементами старого фасада церкви. Исторический памятник с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта